Dešná, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Dešná, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione